Barrat ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Barrat (* 1971), französischer theoretischer Physiker
Jean-Louis Barrat (* 1964), französischer theoretischer Physiker

Siehe auch:
 Barat (Begriffsklärung)
 Barratt